Saga kan syfta på:

Fornnordiskans saga
 Saga – en fantastisk berättelse
 Sagalitteratur – en berättande historia från förhistoriska Norden
 Islänningasagor –  medeltida litteratur skriven på och om Island
 Folksaga – en typ av berättelse som spridits genom muntlig tradition
 Konstsaga – en saga som till skillnad från folksagan har en känd författare
 Lagsaga – ett svenskt historiskt rättsdistrikt 
 Domsaga –  i svensk rätt den domkrets (det territorium), inom vilken en viss tingsrätt i regel är första instans

Saker namngivna efter fornnordiskans saga
 Saga (musikgrupp) – en rockkvintett från Kanada
 Saga (svensk musikgrupp) – ett svenskt progressivt rockband
 Saga (rollspel) – ett svenskt rollspel från 2006
 Saga (djur) – ett släkte av insekter

Fornnordiskans Sága
 Sága – ett fornnordisk namn som betyder "hon som ser"
 Saga (mytologi) – en asynja i nordisk mytologi
 Saga (namn) – ett kvinnonamn

Saker namngivna efter fornnordiskans Sága
 HMS Saga –  en ångkorvett i svenska flottan 1876–1926

Saker, namngivning med okänt ursprung

 Saga (gymnasieförening) – en gymnasieförening vid Norra Real grundad 1879
 Barnbiblioteket Saga – en svensk utgivning av barn- och ungdomslitteratur mellan 1899 och 1954

Biografer
Saga, biograf i Alingsås
Saga, biograf i Boden
Saga, biograf i Göteborg
Saga, biograf i Hallstahammar
Saga, biograf i Härnösand
Saga, biograf i Höganäs
Saga, biograf i Kalmar
Saga, biograf i Mariestad
Saga, biograf i Mjölby
Saga, biograf i Mora
Saga, biograf i Nässjö
Saga, biograf i Oskarshamn
Saga, biograf i Skövde
Saga, biograf i Sollefteå
Saga, biograf i Stockholm
Saga, biograf i Säffle
Saga, biograf i Uddevalla
Saga, biograf i Vetlanda
Saga, biograf i Vänersborg
Sagahuset, biograf i Ludvika

Personer
 Saga (kejsare) (786–823?), historisk kejsare av Japan
 Saga (musiker) (1975–), en svensk sångerska

Geografi

Antarktis 

 Mount Saga,

Indonesien 

 Desa Saga, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Japan 

 Saga prefektur, prefektur, 
 Saga (stad), Saga prefektur,

Kina 

 Sata, ort och härad i Shigatses stad på prefekturnivå, Tibet,

Se även
 Myt
Sagateatern

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar